Аневризма брюшного отдела аорты — ситуация, когда диаметр брюшного отдела аорты равен или больше 3 см, такие аневризмы являют собой  всех выявленных аневризм и встречаются у  популяции.

Описание 

Аневризма брюшного отдела аорты встречается у мужчин в три раза чаще, чем у женщин и составляет 3 из четырёх случаев всех выявленых аневризм.

Чаще всего аневризма брюшной аорты начинается инфраренально — ниже отхождения почечных артерий от аорты. Иногда аневризмой могут быть затронуты устья почечных артерий, а в половине случаев аневризма  распространена и на подвздошные артерии.

Аневризма брюшной аорты, как правило, имеет веретенообразную форму, то есть сосуд расширен во все стороны по окружности. Нередко такие аневризмы содержат ламинарный тромб.

Этиология 
Этиология аневризмы брюшной аорты многофакторная.

Наиболее частый механизм образования аневризмы — ослабление стенки аорты с последующим её растягиванием.

Наиболее частая причина возникновения этого заболевания — атеросклероз.

Менее частые причины включают травму, кистозный медионекроз, послеоперационный разрыв анастомоза и васкулит.

Дифференциальная диагностика 
Если при исследовании было обнаружено, что диаметр аорты ≥ 3см, это свидетельствует об аневризме брюшного отдела аорты.

Лечение

Примечания

Литература 
 

Заболевания сосудов